Движение «Послушайте!» началось в 1998 году в городе Санкт-Петербург около памятника Маяковскому. Поэты-современники вышли на улицу читать свои стихи. Помимо этого участники движения устраивали креативные акции, такие как сожжение рукописей стихов на Дворцовой площади, прогулки по Невскому проспекту обклеенные стихотворениями, открыли 1-й в мире интерактивный памятник Живому Поэту, выступали в Театре Эстрады, в Планетарии и т. д.

Непосредственно Театр поэтов «Послушайте!» открылся в 2003 году. Первое помещение театра — школа на Канонерском острове. Затем — ОКЦ «Пушкинская 9», арт-кафе «Бродячая собака», СКК, Мюзик-холл (фестивали).

Регулярный театральный сезон длился в течение 5 лет. Еженедельно ставились два спектакля по 40 минут, с занавесом и антрактом, с костюмами, музыкой и специальным освещением. Поэты сами режиссировали свои сценические творения и преподносили свои стихи эмоционально и зрелищно. Также совместно с Nikandro Films (1-я поэтическая кинокомпания России!) создавался видеоархив и снимались стихо-фильмы с современными поэтами.

С 2008 года по сегодняшний день на телеканале "ВОТ!" («Ваше общественное телевидение!») выходит в эфир авторская программа Владимира Антипенко "Театр поэтов".

В 2008 году стартовал глобальный проект Театра «ТВ Поэзия», который реализуется до сих пор. Акции проводились в исторически знаменитом арт-кафе «Бродячая Собака», в выставочном зале «Смольный», в арт-пространстве «Лофт проект этажи», в СКК и на многих других площадках Петербурга. Бессменный руководитель Театра Поэтов Владимир Антипенко организовал видеосъёмку перформансов и проводил каждую акцию в жанре «битвы стихотворцев и критиков». Большой видеоархив выступлений поэтов хранится в интернете на яндексе и ютюбе.

В 2009—2010 году в клубе молодёжи «Форпост» на Выборгской стороне Театр Поэтов реализовал проект Street ЛИТО «Послушайте!». Здесь проходили не только спектакли и перформансы, но и дискуссии.

25 января 2011 года стартовал проект Театра Поэтов «Послушайте!» TV-ПОЭЗИЯ 2011 интерактивный СТИХО-НОН-СТОП. В клубе «ROCK CAFE», где проходили поэтические выступления в формате интерактивного TV-шоу, Санкт-Петербург обрёл новое поэтическое пространство. Зритель мог не только послушать поэта, но и публично высказать своё мнение по поводу услышанного.

В 2010 году Театр поэтов «Послушайте!» учредил Всероссийскую поэтическую Премию «Послушайте» имени Велимира Хлебникова, отбор в которой проводится не только с точки зрения литературной ценности поэтических произведений, но и с точки зрения социальной активности — как поэт проявлял себя на поэтическом поприще, какие мероприятия устраивал, где выступал и т. п.

Премия присуждается ежегодно, в день рождения Велимира Хлебникова — 9 ноября. Лауреатом премии может стать молодой поэт (15-30 лет). Главные критерии: стихи, их исполнение, поэтическая деятельность, достижения с точки зрения истории поэзии.

Примечания

Ссылки 
 Поэт в России меньше, чем поэт? (НЕВСКОЕ ВРЕМЯ) 
 Названы лауреаты поэтической премии «Послушайте!» 2011 (Искусство-ТВ)
 По следам "Бродячей собаки" (Pravda.ru 27.01.2003 )
 Владимир Антипенко и Татьяна Накоренок (Радио "Свобода" 04.06.2004 )
 Всероссийская поэтическая премия имени Велимира Хлебникова (Телеканал "Культура" 17.06.11)
 В шорт-лист петербургской премии Хлебникова вошло двенадцать поэтов (Газета.Ru  04.10.2011)
 Литературная Россия 03.02.2012
 Обладатели поэтической премии имени Хлебникова объявлены в Петербурге (РИА Новости 10.11.2011)
 Новый жанр "Стихофильм" (Телеканал "Культура" 21.12.06)
 Театр поэтов "Послушайте!" открывает сезон (Источник: ИТАР-ТАСС 01.02.2005)
 
 
 Театр поэтов "Послушайте" отмечает 10-летие (РИА Новости 26.01.2013)
 Человек, который двадцать лет кричит: «Послушайте!»

Поэтические объединения
Литературные группы России
Появились в 2003 году в России
Театры, основанные в 2003 году